Bolpebra ist die Bezeichnung für:
 Municipio Bolpebra – Landkreis  im Departamento Pando in Bolivien
 San Pedro de Bolpebra (kurz: Bolpebra) – Gemeinde im Departamento Pando in Bolivien